Der Alpina B8 ist eine Sportlimousine des Kleinserienherstellers Alpina Burkard Bovensiepen auf Basis des 2019 vorgestellten BMW G16.

Geschichte 
Vorgestellt wurde das Fahrzeug am 24. März 2021. Es kam im Juli 2021 zu den Händlern. Kurz nach der Vorstellung des Facelifts des BMW G16 präsentierte Alpina am 1. Februar 2022 eine überarbeitete Version des B8.

Technische Daten 
Angetrieben wird der B8 vom aus dem XB7 bekannten,  starken 4,4-Liter-V8-Ottomotor des Typs BMW N63. Auf 100 km/h soll das Gran Coupé in 3,4 Sekunden beschleunigen, die Höchstgeschwindigkeit gibt der Hersteller mit 324 km/h an. BMW bietet mit dem M8 ein ähnlich starkes Modell auf Basis des G16 an.

Zulassungszahlen in 
Im Jahr 2021 wurden 13 Alpina B8 in Deutschland neu zugelassen.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Limousine